Jméno Jan Satorie má více osob
 Jan Satorie (1887–1949) – brigádní generál, aktivní člen odbojového hnutí Obrana národa
 Jan Satorie (1894–1985) – armádní generál, velitel čs. pluku ve Francii, velitel 1. čs. brigády v SSSR, zástupce velitele čs. armádního sboru v SSSR